Smithsonian Institution, institució educativa i investigadora dels Estats Units
 Smithsonian (revista), publicació mensual que fa la Smithsonian Institution sobre història, ciència, art i natura
 3773 Smithsonian, asteroide